Foner ist der Nachname folgender Personen:

 Eric Foner (* 1943), US-amerikanischer Historiker
 Jack D. Foner (1910–1999), US-amerikanischer Historiker
 Nancy Foner (* 1945), US-amerikanische Soziologin
 Philip S. Foner (1910–1994), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Naomi Foner Gyllenhaal (* 1946), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmproduzentin

en:Foner